Fantasy är en parfym av Britney Spears i samarbete med  Elizabeth Arden. Parfymen lanserades den 15 september 2005 och har en fruktig, söt doft med inslag av vanilj. Den har även fått fem uppföljare, Midnight Fantasy, Hidden Fantasy, Circus Fantasy, Fantasy Twist och Island Fantasy (TBA).
Parfym